Berresi – abitanti di Berra (Riva del Po)
Berresi – abitanti di Berre-les-Alpes
Berresi – abitanti di Riva del Po